Дон Кіт Оппер () — американський актор відомий роллю Чарлі МакФаддена з фільму «Зубастики» (1986) та його трьох продовжень.

Фільмографія

Сценарист 
 2005 — Вбиваюча біль Джейн / Painkiller Jane
 2005 — Наднова / Supernova
 1987 — Танець смерті / Slam Dance
 1986 — Зубастики / Critters
 1984 — Межі міста / City Limits
 1982 — Андроїд / Android

Посилання 
 
 
 
 Дон Кіт Оппер  на сайті Rotten Tomatoes

Кіноактори США